Saint-Aubin-des-Bois puede referirse a: 

 Saint-Aubin-des-Bois, comuna francesa situada en Calvados.
 Saint-Aubin-des-Bois, comuna francesa situada en Eure y Loir.